Osoby o nazwisku Ostałowska:
 Dominika Ostałowska (ur. 1971) – polska aktorka.
 Lidia Ostałowska (1954–2018) – polska dziennikarka.